Fenamilho pode ser:
Fenamilho Internacional - Feira realizada em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul;
Festa Nacional do Milho - Feira realizada em Patos de Minas, Minas Gerais.

Desambiguação